Dreikönigentor steht für
Dreikönigenpförtchen, Köln
Dreikönigenpforte, Köln